Berghen ist der Familienname folgender Personen:

 Julia van den Berghen (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Willy Vanden Berghen (1939–2022), belgischer Radsportler

Siehe auch:
 Bergen